{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | LG Cup 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 12 — 21 октября 2001
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ 597 200
|-
| Победитель — £ 82 500
|-
| Высший брейк — 147 (Ронни О'Салливан)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 2000 — Марк Уильямс
|-
| Чемпион 2001 — Стивен Ли 
|-
| Финалист — Питер Эбдон
|-
|}Гран-при 2001''' (, более известен как LG Cup 2001'' — по названию спонсора LG) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 12 по 21 октября 2001 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Ли, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:4.

Высший брейк 

 147 — Ронни О'Салливан (1/8 финала)

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2001 год в снукере